Jehl est un patronyme porté notamment par :

 Ignace Jehl (1799-1883), homme politique français ;
 Pascal Jehl (né en 1965), ancien joueur de rugby à XV français.

Homonymie de patronyme
Patronyme alsacien